Сен-Жорж-сюр-Арно́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 38 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 229 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 550,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сен-Жорж-сюр-Арнон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-сюр-Арнон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр